

Toponyme
 Bairou est une graphie archaïque, antérieure au  pour Bairon.

Patronyme
 Sadya Bairou, artiste peintre.
 Tedla Bairou, chef de l'exécutif de l’Éthiopie en 1952.

Voir aussi
 Bayrou (homonymie)